Echipa națională de fotbal din Belize reprezintă statul la competițiile internaționale de fotbal și este controlată de Federația de Fotbal din Belize. Este una din cele mai slabe echipe naționale din America Centrală, necalificând-se la nici un tuneu final.

Calificări

Campionatul mondial 
 1930 până în 1986 - nu a participat
 1990 - nu s-a calificat
 1994 - nu a participat
 1998 până în 2010 - nu s-a calificat

Cupa de Aur 
 1991 până în 1993 - nu a participat
 1996 până în 2002 - nu s-a calificat
 2003 - nu a participat
 2005 până în 2011 - nu s-a calificat

Cupa Națiunilor UNCAF 
 1991 până în 1993 - nu a participat
 1995 - Grupe
 1997 - nu s-a calificat
 1999 - Grupe
 2001 - Grupe
 2003 - nu a participat
 2005 - Grupe
 2007 - Grupe
 2009 - Grupe
 2011 - Grupe

Jucători

Golgeteri

Lot 

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9"  style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Antrenori

Legături externe 
  Rezultatele echipei pe rsssf.com

Echipe naționale de fotbal nord-americane